

Пшитока — село в гміні Калушин Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Пшитока — село в гміні Опіноґура-Ґурна Цехановського повіту Мазовецького воєводства